„А“ Футболна група сезон 2010/11 е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Отборът, заел 14-о място в „А“ ФГ не изпада директно, а играе бараж с победителя от баража между вторите отбори в двете „Б“ ФГ. Новите отбори в групата са Калиакра  (Каварна) (дебют в А група), Видима-Раковски (Севлиево) (четвърти сезон в елита) и Академик (София) (18-и сезон в елита, първи от 1981 насам). Актуален шампион е Литекс (Ловеч).

На първо място завършва Литекс (Ловеч) със 75 т., пред Левски (София) със 72 т. и ЦСКА с 61 т. На последните места завършват Видима-Раковски (Севлиево) с 25 т., Академик (София) с 20 т. и Сливен 2000 с 19 т. Академик и Сливен 2000 изпадат от състава на групата директно, а Видима-Раковски остава след спечелен бараж. Голмайстор на групата е Гара Дембеле от Левски (София) с 26 гола.

Информация

Класиране 
{|class="wikitable" style="font-size: 85%;"
|-
|width=10px bgcolor=D0F0C0|
!width=120px style="text-align:left; padding-left:10px" |Шампионска лига
|width=10px bgcolor=DDDDFF|
!width=100px style="text-align:left; padding-left:10px" |Лига Европа
|width=10px bgcolor=FFE6E6|
!width=100px style="text-align:left; padding-left:10px" |Бараж
|width=10px bgcolor=FFCCCC|
!width=100px style="text-align:left; padding-left:10px" |Изпадане
|}

Бараж за участие в А група 

Черноморец (Поморие) не получава лиценз за „А“ група заради съмнения в свързаност на лица от клуба с хора от управлението на „Черноморец“ (Бургас), който вече е в елита. Други два участника в „А“ група ще бъдат определени в два нови баража. Първият е между четвъртия в източната „Б“ група „Светкавица“ (Търговище) и третия на запад „Етър“ (Велико Търново). Вторият бараж ще е между „Видима-Раковски“ (Севлиево) и „Спортист“ (Своге).

 – в редовното време и след продълженията. 2:3 при дузпите.

Изпадат 
 Академик (София)
 Сливен 2000 (Сливен)
 Пирин Бл (Благоевград) – не получава лиценз

Влизат 
 Ботев (Враца) (27-и сезон в елита, завръщане след 20-годишна пауза)
 ПФК Лудогорец 1945 (Разград) (дебют в елита)
 Светкавица (Търговище) (дебют в елита)

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори

Играч на кръга

Състав на шампиона Литекс (Ловеч) 

 Заб: С * са отбелязани футболистите, напуснали по време на сезона.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 

2010/11
2010/11